Enekbatus är ett släkte av myrtenväxter. Enekbatus ingår i familjen myrtenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenväxter
Enekbatus